Urban Rivals é um jogo tipo MMOG de cartas com mais de 1900 personagens para se descobrir, colecionar e evoluir jogando contra outros jogadores.

Para evoluir uma carta podes jogar contra outros jogadores ou no Arcade. Após cada batalha, a carta recebe uma quantidade de pontos de evolução para ficar mais forte e desbloquear a sua habilidade. Cada vez que a carta evoluir ela mudará de aparência.

Ao criar uma conta no jogo, recebes as primeiras cartas grátis.

História 
O Urban Rivals é um jogo multiplayer criado pela Acute Games em 2006. As versões para Android e iPhone foram lançadas em 2011 e 2010 respetivamente.

Cartas 

As lutas são de quatro cartas contra quatro. Em cada nível, uma carta é definida por Potência (P) e Dano (D). Algumas cartas também obtêm uma habilidade especial quando atingem um nível específico.

 Nome do Personagem.(nas tarjas Roxa Lendária (LD), Dourada Rara (R), Cinza Incomum (U), Castanha Comum (C) e as Colecionador (CR), e Míticas (Mt) que não são mais distribuídas nos pacotes (packs), podendo as CR ser obtidas num pack especial de cryptocoinz.
 Nível do Personagem. (estrelas de 1 até 5)
 Ilustração. (desenho do personagem)
 Força/potência. (punho azul)
 Dano. (chama)
 Habilidade. (símbolo do raio)
 Bônus de Clã. (símbolo de uma corrente) para o bônus de clã estar ativo e preciso estar com dois ou mais personagens na mão durante o jogo das 4 que saem para batalhar.
 Logótipo do Clã. (Ao lado do nome da personagem)

Líder de cada clã 
Alguns dos líderes atuais apresentados são teorias de fãs ou tirados do Instagram oficial do jogo (a itálico).

Cartas Miss Clint City 

Em 2009 não houve concurso, em 2010 voltou por pedido dos jogadores.

Cartas "Noel" 

Em 2018 e 2021 a denominação "Noel" não foi usada.

Leaders 
Os leaders são as cartas especiais. Uma carta leader é ganha ao atingir certos níveis. Elas possuem habilidades muito poderosas que podem alterar o fim de cada luta. Atenção, se tiver mais do que uma carta leader na equipa durante uma luta, as habilidades de todas as cartas leaders são anuladas (mesmo se for uma carta dupla, ou seja, a mesma carta). Todas as modificações causadas pela habilidade da carta leader são acumuladas com o Bónus do Clã e habilidade do personagem.

Por exemplo:

Equipa Coragem: Pot +3 (Poder da Ambre, Leader recebida no nível 35) com ela cada carta da sua equipa ganha a habilidade *Coragem: Potência +3. Isso significa que quando alguma carta é jogada em primeiro na rodada, a sua potência é aumentada em 3.
 Contra-ataque (Poder de Ashigaru, Leader recebido no nível 25). O jogador com esta carta na sua equipa sempre joga em segundo lugar na rodada de abertura. Se ambos os jogadores tiverem esta carta em seus decks, o primeiro a jogar é escolhido aleatoriamente.
Equipa +1 de Dano (Poder de Timber, Leader recebido no nível 5). Todas as suas cartas durante a partida ganham 1 ponto de dano.
Equipa +6 de Ataque (Poder de Hugo, Leader recebido no nível 15). Cada carta recebe mais +6 de ataque (Obs: Potência x Pillz = Ataque [Numa luta, a carta que tem mais ataque ganha])

Leaders, o nível em que são ganhos e os seus poderes 

 Timber - lvl 5, poder +1 de dano para a equipa;
 Vansaar - lvl 10, poder +90% de experiência para a equipa;
 Hugo - lvl 15, poder +6 de ataque para a equipa;
 Ashigaru  - lvl 20, poder obriga o adversário a jogar primeiro;
 Bridget - lvl 25, poder +1 de vida por rodada;
 Eyrik - lvl 30, poder -1 de potencia mínimo de 5 contra a equipa adversária;
 Ambre - lvl 35, poder Coragem: +3 de potencia para a equipa;
 Eklore - lvl 40, poder -1 de pillz do adversário por round mínimo 5;
 Morphum - lvl 45, poder +1 de pillz para o controlador por round;
 Vholt - lvl 50, poder  -1 de danos contra o adversário mínimo de 4;
Solomon - lvl 60, poder Tie-break (Durante tudo o combate, em caso de empate de ataque, ganhará sempre o round. No final do combate, em caso de empate de pontos de vida, a vitória será sua.)
Melody - lvl 70, poder derrota: recupera 1 pillz em 2
John Doom - lvl 80, poder resposta: -2 Pot. E Danos Mín. 3
Mr Big Duke - lvl 90, nuke - protege os danos de todas as cartas, incluindo as do adversário
Robert Cobb - lvl 100, habilita a habilidade de clã das cartas mesmo quando estás são jogadas num deck multi
Memento - lvl 150, habilita todos os poderes com condição (coragem, resposta, vingança, etc) exceto se a condição estiver no bónus do clã, como é o caso dos Frozn.
Kate - lvl 200, assume a aparência e a posição de uma das 3 outras cartas da tiragem, escolhida aleatoriamente. O jogador adversário só descobre a identidade da Kate no momento em que os Pillz forem revelados.
The administrator - lvl 250, Hazard - As habilidades das três cartas presentes na mão com Administrador serão substituídas por outras habilidades aleatórias que já são usadas no jogo (exceto as habilidades Líder e Oculus).
A partir do nível 300 e a cada 10 níveis é ganho um personagem Oculus.

Habilidades das Cartas 
Muitas cartas têm habilidades especiais e por isso é importante conhecer os seus efeitos e restrições, a fim de melhorar a sua estratégia e assim construir um Deck devastador.

Ativando Habilidades 
Quando é jogada uma personagem com uma capacidade que não tem necessidade de utilizar qualquer Pillz ou fazer qualquer ajuste, a fim de ativá-la a capacidade é ON. No entanto, algumas habilidades requerem condições especiais para serem ativadas. Por exemplo, com a habilidade Coragem o personagem deve ser jogado em primeiro lugar no round, e com a habilidade Veneno a carta deve ganhar seu turno.
 Apoio: Para cada carta em mão do mesmo clã do que a carta com este tipo de poder ou bónus, a sua carta ganha 1 vez o efeito associado.
Brawl: O efeito é multiplicado pelo número de personagens adversárias pertencentes ao mesmo clã que a carta enfrentada.
Confiança: Deve-se ter ganho o turno anterior para a habilidade ser ativada.
Consume: Se ganhar o round o adversário perde Pillz. O efeito persiste no final de cada um dos rounds seguintes.
Contragolpe: O jogador perde vida/pillz ao ganhar o round.
Cópia: Copia o bónus, poder, potência ou dano do adversário.
Coragem: Ativa jogando em primeiro lugar no turno.
 Corrosão: Quer ganhe ou perca o combate, no final de cada um dos rounds seguintes, o adversário perderá pontos de Vida multiplicado pelo número do round em que a personagem foi jogada. (A Corrosão é considerada um Veneno. Se 2 venenos ou toxinas forem aplicados, o segundo substitui o primeiro no momento em que produz efeitos).
Crescimento: Conforme o Round em que a carta for jogada, esta ganha uma ou várias vezes o efeito associado. Esta acumulação corresponde ao número do Round em que a carta é jogada multiplicada pelo efeito.
Decréscimo: Oposto do crescimento.
Derrota: A carta deve perder a rodada para o seu poder ser ativado.
Dia/Noite: Exclusivo do clã GhosTown. O poder ou bónus Dia/Noite de uma personagem mudará em função do fuso horário de Clint City. Há que saber que, em Clint City, passamos do dia para a noite de 4 em 4 horas. É possível seguir o horário de Clint City em tempo real no jogo.
Dope: Ganha pillz no fim de cada round seguinte.
Equalizer: Este efeito é multiplicado pelo nível (número de estrelas) da carta que está a enfrentar.
Equipa: Efeito estende-se a todas as personagens da equipa.
Killshot: Ativa se o seu ataque for o dobro ou superior ao do adversário.
Proteção: Protege os danos ou a potência de serem modificados pelo adversário. Vulnerável contra "Stop Poder"
Proteção Poder: Protege a carta de adversários que usem "Stop Poder".
Regeneração: Se a personagem ganhar o round, o jogador ganha pontos de vida, até um máximo indicado. O efeito persiste no final de cada um dos rounds seguintes. (Se 2 curas ou Regenera forem aplicadas, a segunda substitui a primeira no momento em que produz efeitos).
Resposta: Poder ativa se a personagem for jogada em 2º lugar no round/turno.
Stop: É ativado caso a carta adversária seja "Stop Poder".
Toxina: Retira vida ao longo dos turnos, mas diferente do Veneno, ativa-se no turno em que é jogado.
 Veneno: Retira vida ao longo dos turnos até um mínimo indicado
 Vingança: Deve-se ter perdido a rodada anterior.
Vitória ou Derrota: Ganha pillz/vida quer ganhe ou perca o round.
Xantiax: Quer a personagem ganhe ou perca o round, os 2 jogadores em competição perdem ponto(s) de vida, até o mínimo indicado.

Adquirindo Cartas 
Podes conseguir mais cartas ganhando campeonatos tipo elo, comprando de outros jogadores no mercado, comprando pacotes na loja, participando nos eventos comunitários, completando certas missões ou jogando na Roda da Sorte ou no Arcade.

Loja 
Estes são os pacotes de cartas disponíveis na Loja. Eles têm diferenças quanto a quantidade de cartas, clãs e preço.

 Armageddon: Vem com sessenta cartas sortidas de 5 clãs à escolha. Custa 340 créditos; 15 Raras garantidas.
Titanium: Vem com trinta e duas cartas sortidas de 4 clãs à escolha. Custa 180 créditos; 6 Raras garantidas.
 Elite: Vem com sete cartas sortidas de 4 clãs à escolha. Custa 40 créditos; 1 Rara garantida.
 New Blood: Vem com cinco cartas das 45 ultimas cartas lançadas. Custa 28 créditos; 1 Rara garantida.

São também adicionados packs especiais ocasionalmente, como packs específicos para cada clã durante 24h ou packs de natal com o especial para as cartas "Noel", entre outros..

Mercado 
O mercado serve para comprar cartas vendidas por outros jogadores. Para facilitar a busca pela carta desejada, é possível separar as ofertas por clãs, preço (crescente ou decrescente), por nome, por data de venda, por ausentes da coleção (Missing of my collection) ou até por artista. Aqui ainda constam informações de todas as cartas que o jogador colocou à venda (Vendas em curso) ou aquelas já vendidas para a Kate ou para outros jogadores e todas as suas compras, com preço e data de compra. Há ainda a possibilidade de comprar cartas de forma privada, o que ocorre quando alguém vende uma carta diretamente para ti.

Mercado negro 
Ocasionalmente aparecem missões especiais de venda de cartas com prémios volumosos. Estas missões têm um limite de tempo, normalmente cerca de 12h e podem dar clintz, cartas Cr, cartas Mt ou créditos.

Batalha 
No início de cada luta, 4 cartas são selecionadas aleatoriamente a partir do Deck. A luta é composta por 4 turnos. No início de cada turno, cada jogador seleciona uma carta. Se a tua carta ganha o turno, ela irá reduzir a quantidade de pontos de vida do adversário de acordo com o número de danos indicado na carta.

Cada jogador começa com doze pontos de vida. O vencedor é o que tem mais pontos de vida no final dos 4 turnos, ou mais cedo se houver um K.O.(quando a vida do oponente chegar a zero).

O ataque é calculado multiplicando a potência da sua carta pelo número de Pillz que você decide gastar com ela. Cada jogador começa com doze pillz para usar durante os quatro turnos. Se não colocares pillz o ataque da carta equivale à potência - 7 de potência equivale a 7 de ataque.

Se por acaso tu ou o teu inimigo colocarem o mesmo tanto de ataque, vencerá quem tiver menos estrelas, ou, se o tiverem o mesmo número de estrelas, quem jogar primeiro.

Prêmios 

 Pontos de Batalha

Após cada luta, dependendo do resultado, são ganhos pontos de batalha. Estes pontos permitem subir de nível e alcançar um ranking melhor. Quanto melhor a classificação do adversário mais pontos são ganhos, o mesmo acontece se uma das tuas cartas derrotar uma carta de nível mais elevado do adversário. A bonificação é dada se restarem pillz depois do combate terminar.

 Clintz

Para comprar cartas de outros jogadores no mercado é preciso usar Clintz, que é o dinheiro do jogo. Para ganhar Clintz podes lutar, vender cartas, participar em torneios jogar na roda da sorte ou fazer as missões do Mercado Negro (BM).

Obs.: Só se pode vender mais do que uma carta no mesmo dia no mercado após comprar créditos pelo menos uma vez. Caso contrário as cartas apenas podem ser vendidas pra Kate que paga um preço muito baixo em relação ao preço de mercado.

 Créditos

A fim de obter cartas para completar um clã ou a coleção, a maneira mais fácil e mais simples é visitar a loja e adquirir créditos (SMS, cartão de crédito, PayPal). 25 créditos custam 1.09 euros.

Créditos são ganhos também ao participar nos torneios diários, para isso basta estar entre o primeiro terço dos participantes, ou quando jogadores indicados por ti compram créditos, ganhando 10% de todos os créditos que eles comprarem.

Spot 
Espécie de "rede social" do Urban Rivals, serve para postar pensamentos, os ganhos dos packs, gifs/imagens, etc.

Ranking dos Jogadores

Rank 
Sua classificação baseia-se em sua coleção de cartas.

Os ranks vão de Novice até Eternal
 Novice - Todos começam como Novice
 Senior - Ter 2% da coleção - cartas comuns, incomuns e raras
Veteran - Ter 5% da coleção
Hero - Ter 10% da coleção
 Master - Ter 20% da coleção
 Guru - Ter 30% da coleção
 Imperator - Ter 50% da coleção
 Titan - Ter 70% da coleção
Colossus - Ter 90% da coleção 
 Legend - Ter 100% da coleção e 100% das lendárias
 Divinity - Ter 100% da coleção e 100% das CRs
 Eternal - Ter todas as cartas do jogo

Existem pontos de coleção e uma classificação de coleção, como isso é feito? Fácil, cada carta vale um X de pontos, bónus se tiver todas as evoluções da carta.

Nível 
O nível do jogador é baseado no número de pontos de batalha. Cada vez que avançar de nível precisará de mais pontos subir para o próximo.
 Ao chegar no Nível 5 pode entrar em uma guilda.
 Ao chegar no Nível 10 pode criar a sua própria guilda e jogar nas salas "Dark Corners" e "Training".
 Ao chegar no Nível 15 pode jogar na modalidade ELO.
 Ao chegar no Nível 20 pode jogar na modalidade Survivor.

Modos de Jogo  e Decks 
Existem vários formatos que o seu Deck pode ter a fim de ser compatível com a sala que você quer jogar. Os decks podem ser T1, até 25 estrelas, ou T2, com 35 estrelas ou mais. Cada modo de jogo tem as suas especificidades, algumas cartas estão proibidas em alguns modos, e alguns proíbem cartas iguais. O modo Survivor por exemplo exige um deck com pelo menos 10 cartas e 35 estrelas, enquanto o Tourney Type 2 exige 26 estrelas e proíbe quase 100 cartas.

Modos de jogo : 

 Tourney  - Todos os dias são organizados 12 Torneios nos quais podem ser ganhos Clintz e Créditos. O objetivo num Torneio é obter o máximo de pontos de combate possíveis durante a duração do Torneio - 1h.
 EFC - (ELO Fighting Championship) é a competição mais respeitada de Clint City. Desafia adversários de todo o mundo para acederes a zonas exclusivas e classifica-te por entre os jogadores mais famosos do Urban Rivals!
 Training - O modo Treino é um modo de jogo exclusivamente reservado aos jogadores que desejam que as suas cartas ganhem experiência rapidamente. Pode ser jogado com ou sem Pillz.
 Arcade - No modo Arcade visitas os headquarters de vários clãs para ver se estás à altura do desafio. Se concluíres os desafios ganhas Lds.
 Survivor - O modo Survivor foi concebido para ser intenso e para fazê-lo suar ao máximo. Podes jogar em vários formatos de Deck. O jogador é livre de mudar de Deck e/ou de sala a qualquer altura.
 Coliseum - A sala underground. Aqui os combates são organizados de forma clandestina, por tua conta ou por conta da tua guilda!
 Eventos - Os formatos de Evento são formatos inventados pelos jogadores ou pelos administradores do jogo. Estão limitados a determinadas salas de jogo específicas.

Prémios ganhos no Arcade

Season 1 
Boss 1: 1 R, 1 U, 1 C, 400 Crypto, Aviria Ld

Boss 2: 1 R, 2 U, 3 C, 600 Crypto

Boss 3: 1 R, 2 U, 3 C, 800 Crypto, Kommandon Ld

Boss 4: 1 R, 2 U, 3 C, 1000 Crypto

Boss 5: 2 R, 3 U, 6 C, 1200 Crypto, Nega D Ld

Season 2 
Boss 1: 1 R, 1 U, 1 C, 400 Crypto, Ashikaze Ld

Boss 2: 1 R, 2 U, 3 C, 600 Crypto, Raser Ld

Boss 3: 1 R, 2 U, 3 C, 800 Crypto

Boss 4: 1 R, 2 U, 3 C, 1000 Crypto

Boss 5: 2 R, 3 U, 6 C, 1200 Crypto, Dokuja Ld

Season 3 
Boss 1: 1 R, 1 U, 1 C, 400 Crypto

Boss 2: 1 R, 2 U, 3 C, 600 Crypto, Kora Mail Ld

Boss 3: 1 R, 2 U, 3 C, 800 Crypto, Linkos Ld

Boss 4: 1 R, 2 U, 3 C, 1000 Crypto, Excess Ld

Boss 5: 2 R, 3 U, 6 C, 1200 Crypto, Forjoten Ld

Season 4 
Boss 1: 1 R, 1 U, 1 C, 400 Crypto

Boss 2: 1 R, 2 U, 3 C, 600 Crypto, Pl4gue Ld

Boss 3: 1 R, 2 U, 3 C, 800 Crypto, W4r Ld

Boss 4: 1 R, 2 U, 3 C, 1000 Crypto, St4rve Ld

Boss 5: 2 R, 3 U, 6 C, 1200 Crypto, De4th Ld

Season 5 
Boss 1: 1 R, 1 U, 1 C, 400 Crypto, Bakuta Ld

Boss 2: 1 R, 2 U, 3 C, 600 Crypto, Buga Baga Ld

Boss 3: 1 R, 2 U, 3 C, 800 Crypto, Dr Web Ld

Boss 4: 1 R, 2 U, 3 C, 1000 Crypto, Sight Ld

Boss 5: 2 R, 3 U, 6 C, 1200 Crypto, Djanghost ld

Season 6 
Case 4: Space Hans Ld

Case 5: 1 R, 1U, 1C, 400 Crypto

Case 6: Yomi Ld

Case 10: 1 R, 2U, 3C, 600 Crypto

Case 13: Skinny Bob Ld

Case 15: 1 R, 2U, 3C, 800 Crypto, Rekt Ld

Case 17: Bapho Ld

Case 19: Nami Ld

Case 20: 1 R, 2U, 3C, 1000 Crypto

Case 21: Fomalhaut Ld

Case 23: Predtr Ld

Case 25: 2 R, 3U, 6C, 1200 Crypto, Wilo Ld

Ver também 
 MMORPG
 Jogo on-line
 Jogos de cartas
 Guilda

Ligações externas 
 Site oficial do Urban Rivals
 Info
 Info 2

MMORPG